Пейн, Джон (1532—1582) — святой Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Пейн, Джон (1912—1989) — американский актёр кино, театра и телевидения.
 Пейн, Джон Бартон (1855—1935) — американский юрист, судья и политик.
 Пейн, Джон Брайант (1870—1951) — американский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр 1896.
 Пейн, Джон Ноулз (1839—1906) — американский композитор.
 Пейн, Джон Олсоп (1840—1912) — американский ботаник, врач, антрополог и археолог.
 Пейн, Джон Хоуард (1791—1852) — американский и английский драматург и актёр.